

Geografia 
 Recke – comune della Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania

Persone 
 Elisa von der Recke – scrittrice tedesca
 Johann von der Recke – Gran Maestro dell'Ordine di Livonia